Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1987/1988 — 55-й чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин прошёл с 24 сентября 1987 года по 8 марта 1988 года. Вместо покинувшего Высшую лигу в предыдущем сезоне СКА (Алма-Ата), из Первой лиги вернулся в элиту таллинский «Калев». Чемпионат прошёл в 3 этапа. На первом этапе все команды провели 2-х круговой турнир. На втором этапе восемь лучших команд определяли претендентов на медали в однокруговом турнире (с учётом всех матчей 1-го этапа), а 4 оставшихся определяли неудачников, покидающих высшую лигу, в 4-х круговом турнире (с учётом матчей 1-го этапа между собой). На заключительном этапе команды финальной восьмерки в сериях до 2 побед разыграли медали начиная со стадии 1/4 финала. Чемпионом страны в 23 раз стал московский ЦСКА, в финале в 2-х матчах выигравший серию у каунасского «Жальгириса», бронзовые медали завоевал киевский «Строитель».

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1987/1988 года принимали участие 12 команд: каунасский «Жальгирис», московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», тбилисское «Динамо», донецкий «Шахтёр», рижский ВЭФ, киевские СКА и «Строитель», вильнюсская «Статиба», минский РТИ и таллинский «Калев».

Составы команд 
Жальгирис (Каунас) Р.Браздаускис, А.Бразис, Э.Бублис, А.Венцловас, А.Висоцкас, С.Йовайша, Г.Крапикас, Р.Куртинайтис, М.Лекараускас, Г.Маркявичус, В.Хомичюс, Р.Чивилис, Г.Эйникис, А.Якубаускас, В.Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

ЦСКА (Москва) С.Базаревич, В.Бережной, А.Волков, В.Гоборов, В.Горин, А.Лопатов, И.Миглиниекс, Д.Минаев, В.Носов, В.Панкрашкин, С.Попов, С.Тараканов, В.Ткаченко, Х.Энден. Тренер – Юрий Селихов.

Спартак (Ленинград) С.Гришаев, Д.Донской, В.Жарков, С.Иванов, С.Киселёв, В.Королёв, С.Кузнецов, А.Мальцев, Ю.Павлов, К.Пепеляев, А.Угрюмов, Г.Успенский, В.Фёдоров, А.Харченков, Г.Щетинин. Тренер – Владимир Кондрашин.

Динамо (Тбилиси) К.Багатурия, И.Бородачёв, И.Вашакидзе, Г.Дарсадзе, Н.Дерюгин, Г.Капустин, И.Колычев, А.Опошнян, А.Периашвили, Г.Санадзе, Д.Талабадзе, А.Тюбин, Д.Устиашвили, Н.Черкезишвили, К.Шенгелия. Тренер – Леван Мосешвили.

Шахтёр (Донецк) С.Антоненко, С.Бабенко, А.Богданов*, Ю.Вовчук, А.Газаев, А.Ермолинский, Жедик, С.Завалин, Н.Ивахненко, С.Ивчатов, И.Кочура, М.Кропачев, А.Лукьянец, А.В.Шевченко, А.Шестопал. Тренер – Александр Власов.

ВЭФ (Рига) А.Бондаренко, В.Валтерс, Г.Ветра, А.Екабсонс, Ю.Калниньш, Я.Лакса, И.Лиепа, А.Мелдерис, И.Мельник, Р.Миглиниекс, К.Муйжниекс*, Н.Пуке. Тренер – Майгонис Валдманис.

СКА (Киев) И.Ватажок, В.Грищенко, А.Гусев, Е.Долгов, А.Корнев, В.Коробков, Е.Кравченко, В.Кузьмин, В.Левицкий, Г.Перегуд, И.Пинчук*, О.Полосин, И.Приходько, В.Пудзырей, Ю.Пушкарев, О.Рубан, А.Сальников, А.А.Шевченко, И.Яценко. Тренер – Валентин Мельничук.

Строитель (Киев) А.Белостенный, А.Богданов, С.Воротнюк, А.Ковтун, Ю.Косенко, С.Орехов, И.Пинчук, А.Подковыров, Г.Резцов, В.Рыжов, Ю.Сильверстов, В.Хоменко, А.Шаптала. Тренер – Виктор Боженар.

Динамо (Москва) Э.Гадашев, Гончаров, В.Жигилий, И.Корнишин, С.Кочергин, Мурзин, К.Недосекин, А.Охотников, В.Сизов, Д.Сухарев, Ю.Шишков. Тренер – Арманд Краулиньш.

Статиба (Вильнюс) Г.Бачинскас, А.Вайнаускас, А.Василюнас, Г.Вилкас, А.Григас, В.Дамбраускас, Д.Дарулис, Л.Кведаравичюс, Р.Книза, Ш.Марчюлёнис, В.Маткявичус, С.Нечунас, Р.Пеникас, Г.Поцюс, В.Янкунас. Тренер – Римантас Эндрияйтис*, Римас Гирскис.

РТИ (Минск) Н.Бузляков, И.Грищук, В.Дайнеко, С.Демко, С.Желудок, В.Жолнерович, А.Клемезь, Р.Кнатько, И.Корнеенков, А.Король, П.Крищик, А.Парфианович, Е.Пустогвар, А.Сатыров, С.Светник, С.Сланевский, К.Хорошилов, И.Чернявский, А.Якубенко. Тренер – Александр Борисов.

Калев (Таллин) Р.Абельянов, В.Викторов, П.Грюнтхаль, Х.Дрелль, П.Йыги, А.Караваев, А.Куусмаа, М.Метстак, А.Нагель, К.Пихельгас, Т.Рейгам, И.Румма, Т.Сокк, А.Тоомисте, В.Юркатамм. Тренер – Яак Салуметс.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Предварительный этап

Финальный турнир

Квалификационный турнир

Плей-офф

Плей-офф за 5-е место

Состав чемпионов 
ЦСКА (Москва): Сергей Базаревич, Виктор Бережной, Александр Волков, Валерий Гоборов, Владимир Горин, Андрей Лопатов, Игорс Миглиниекс, Дмитрий Минаев, Виктор Панкрашкин, Сергей Попов, Сергей Тараканов, Владимир Ткаченко, Хейно Энден. Тренер – Юрий Селихов.

Итоговое положение

Высшая лига

Ссылки 
 Состав победителей Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу 1987/1988 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1987/1988 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Жальгирис (Каунас)-1987/1988 на сайте спортивных протоколов
 Статиба (Вильнюс)-1987/1988 на сайте спортивных протоколов

1988 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1988 году
Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин